Cigintung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cigintung, Kuningan, by, 
 Cigintung, Sumedang, by, 
 Cigintung, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar